Lars Gunnestad (ur. 1971) – norweski żużlowiec
 Lars Daniel Gunnestad (ur. 1991) – norweski żużlowiec